Лорен:
 Драгикса Лорен (род. 1973) — французская порноактриса и певица хорватского происхождения.
 Софи Лорен (род. 1934) — итальянская актриса и певица.
 Лорен, Диллан (род. 1982) — американская порноактриса.
 Лорен, Ральф (род. 1939) — американский модельер, дизайнер и предприниматель.

См. также 
 Лоран
 Лорейн
 Лорин